Guarani – Indianie Ameryki Południowej
 Club Guaraní – paragwajski klub piłkarski
 Departament Guaraní – departament argentyńskiej prowincji Misiones
 Guaraní – waluta Paragwaju